Цибилта (Цибильта) — село в Ботлихском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Сельсовет «Андийский».

География 
Расположено в 8 км к северо-востоку от села Ботлих, на левом берегу реки Чанковская.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района